Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „1”:

Polskie:
 1 Brygada Kawalerii Narodowej (1 Wielkopolska)
 1 Brygada Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego
 1 Brygada Jazdy (1919–1921)
 I Brygada Jazdy (1921–1924)
 I Brygada Kawalerii (1924–1937)
 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii (1944–1945) → 1 Warszawska Dywizja Kawalerii

Austro-węgierskie:
 1 Brygada Kawalerii (do 1918)
 1 Brygada Kawalerii Obrony Krajowej

Francuska:
 1 Brygada Kawalerii Spahisów

Niemieckia:
  (1815–1919)
 1 Brygada Kawalerii (1937–1939) → 1 Dywizja Kawalerii